Peralejos de las Truchas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Peralejos de las Truchas (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Peralejos de las Truchas (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar